Luotsisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bastulanden, ö i Borgå, 
 Luotsisaari, ö i Salo, 

Robotskapade Finlandförgreningar